Lorbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Lorbach, Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Lorbach (Mechernich), Ortsteil von Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Lorbach (Allna), linker Zufluss der Allna vor Niederweimar, Gemeinde Weimar (Lahn), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Lorbach (Urft), rechter Zufluss der Urft in der Urfttalsperre vor der Viktor-Neels-Brücke bei Vogelsang, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Lorbach (Veybach), linker Zufluss des Veybachs vor Vussem, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 (1755) Lorbach, Asteroid

Siehe auch:
 Lohr (Fluss)
 Lohrbach